Hans Helmers – politico tedesco della Bassa Sassonia, membro dello Sturmabteilung (1894-1982)
 Heinrich Helmers – scrittore e lirico tedesco (1847-1908)
 Jan Frederik Helmers – poeta e scrittore olandese (1767-1813)
 Johann Rudolf Helmers – editore tedesco (1700-1800)
 Knut Jøran Helmers – scacchista norvegese (1957-  )
 Helmers Pavasars – compositore lettone (1903-1998)